

Persone 
 Aleksandr Gennadievič Zajcev (1952) – ex pattinatore artistico su ghiaccio sovietico, dal 1993 russo
 Aleksandr Leonidovič Zajcev (1945-2021) – ingegnere e astronomo russo
 Aleksandr Michajlovič Zajcev (1841-1910) – chimico russo
 Aleksandr Nikolaevič Zajcev (1935-1971) – scacchista sovietico
 Aleksej Zajcev (1994) – bobbista russo
 Andrej Evgen'evič Zajcev (1975) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico russo
 Boris Zajcev (1881-1972) – poeta russo
 Igor' Arkad'evič Zajcev (1938) – scacchista russo e sovietico
 Igor' Zajcev (1961) – regista sovietico
 Ihor Zajcev (1989) – cestista ucraino
 Ivan Zajcev (1988) – pallavolista italiano, figlio di Vjačeslav
 Jurij Zajcev (1951-2022) – sollevatore sovietico
 Nikita Zajcev (1991) – hockeista su ghiaccio russo
 Oleg Zajcev (1939-1993) – hockeista su ghiaccio sovietico, dal 1991 russo
 Vasilij Grigor'evič Zajcev (1915-1991) – militare sovietico
 Vjačeslav Zajcev (1952) – pallavolista sovietico, padre di Ivan
 Vjačeslav Zajcev (1989) – cestista russo

Altro 
 Fedja Zajcev – film d'animazione sovietico del 1948